Dit artikel geeft een overzicht van Real Madrid in het seizoen 1999/00.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Prijzen

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Teka
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Champions League

Finale

Afbeeldingen

2000
Spaanse voetbalclub 1999/00